Nausner ist der Familienname verschiedener Personen:

 Alex Nausner (* 1976), Radiomoderator
 Michael Nausner (* 1965), evangelischer Theologe